Kotliska peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Kotliska, un village du powiat de Lwówek Śląski  

dans la voïvodie de Łódź
 Kotliska, un village du powiat de Kutno